Llista d'asteroides del 276.001 al 277.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

276001-276100

276101-276200

276201-276300

276301-276400

276401-276500

276501-276600

276601-276700

276701-276800

276801-276900

276901-277000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (275001)-(280000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)